Бери́нский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Беринская, Анна Наумовна (1908—1985) — советский учёный-медик.
 Беринский, Лев Самуилович (род. 1939) — еврейский поэт и переводчик.
 Беринский, Сергей Самуилович (1946—1998) — российский композитор, брат Л. С. Беринского.